I14 eller I 14 eller I-14 kan syfta på:

I 14 – en tidigare benämning på Hälsinge regemente åren 1816–1997.